Le nom Charley or Charlie a été utilisé par plusieurs systèmes tropicaux et un cyclone subtropical dans le bassin de l'Atlantique nord. Un cyclone a aussi porté ce nom dans le bassin australien.

Années 1950 
Les trois premiers cas d'utilisation de Charlie se sont produits dans les années 1950 quand les ouragans se voyaient assignés des noms suivant l'alphabet phonétique (Alpha, Bêta, Charlie, etc.)

 Ouragan Charlie de 1950, un des huit ouragans majeurs de la saison 1950 ;
 Ouragan Charlie de 1951, un puissant ouragan en août qui a frappé le Mexique à la catégorie 4 ;
 Ouragan Charlie de 1952, un ouragan majeur qui a frappé les Grandes Antilles.

Après 

 L'alphabet phonétique a ensuite été remplacé par des listes de noms mais fut réintroduit en 1972 pour désigner les cyclones subtropicaux comme Charlie en septembre;

Le nom Charley fut introduit en 1980 dans la liste rotative des noms de systèmes tropicaux pour l'Atlantique nord :
 Ouragan Charley (1980) de catégorie 1 qui a passé sa vie totalement en mer ;
 Ouragan Charley (1986) de catégorie 1 qui a touché la caroline du Nord et a terminé sa vie comme tempête extratropicale en Europe ;
 Ouragan Charley (1992) de catégorie 2 qui a passé sa vie en mer ;
 Tempête tropicale Charley (1998) qui est presque devenue un ouragan en août ;
 Ouragan Charley de 2004 qui atteint la catégorie 4 et causé des milliards de dollars en dégât. Son impact fut tel que le nom Charley fut retiré par l'Organisation météorologique mondiale et remplacé Colin en 2010.

Bassin Pacifique 

 Cyclone Charlie (1988) qui a frappé Ayr au Queensland en mars, tuant une personne et causant des dommages de  (1988).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme